Kai peut désigner :
 au Japon, une signature calligraphiée en caractères chinois, aussi appelée kaki-han ;
 la série de formats chinois Kai, utilisés pour les documents (équivalents au format A4) ;
 kai, transcription de la conjonction grecque  ;
 dans l'univers de fiction Star Trek, il désigne un personnage religieux hautement respecté par la population bajorane ;
 Dragon Ball Z Kai, la version remastérisée du manga ;
 le kai, une race de chien japonaise ;
 Kai, un album de remixes du groupe de rock japonais Dir en grey, sorti en 2001 ;
 Kai, un EP de l'artiste sud-coréen Kai commercialisé en 2020 ;
un ordre monastique issu du Magnamund, monde imaginaire du cycle du Loup solitaire.
KAI, un conglomérat  industriel de production d'armement militaire de Corée du Sud,

Toponyme 
 La province de Kai, une ancienne province du Japon
 Kai, une ville de la préfecture de Yamanashi au Japon

 Les îles Kai sont un archipel de l'est de l'Indonésie composé notamment des îles :
 Kai
 Kai Besar
 Kai Kecil
 Kai Dulah
 Kai Tanimbar
 Kaï, une commune du Mali
 Le Kaj est une rivière d'Afghanistan qui coule dans la province de Deykandi.

Nom 
 Kai, prénom allemand, suédois, danois et japonais ;
 Kai (Kim Jong-in), chanteur sud-coréen du boys band de K-pop, EXO et de son sous-groupe EXO-K ;
 Kai, batteur du groupe japonais The GazettE ;
 Kai, personnage fictif de jeu vidéo de la série Mortal Kombat ;
 Kai (Atsushi Sakai, 1983-), est un catcheur japonais ;
 Kai, personnage fictif de la série Ninjago ;
 HueningKai ; Kai Huening, chanteur, rappeur, danseur, leader en visuel, parolier et traducteur du groupe de K-pop TXT  artiste de l'agence sud-coréenne Big Hit Entertainment dont il est le 'maknae' (le plus jeune) ;
 Kai Hiwatari, personnage fictif de la série Beyblade ;
 Kai Chisaki, sous-chef des Huit Préceptes de la Mort, personnage du manga My Hero Academia ;